Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1963 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Ove Fundin ze Szwecji został po raz czwarty indywidualnym mistrzem świata (poprzednio 1956, 1960, 1961).

Brak Polaków w Finale Światowym. Urodzony w Polsce Tadeusz Teodorowicz w Finale Światowym, ale jako zawodnik brytyjski.

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Praga (1) 
 9 maja 1963 r. (czwartek),  Praga

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Ufa (2) 
 12 maja 1963 r. (niedziela),  Ufa

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Kranj (3) 
 12 maja 1963 r. (niedziela),  Kranj

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (13-16) → brak danych

Linz (4) 
 12 maja 1963 r. (niedziela),  Linz

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych

Półfinały

Lwów (1) 
 3 czerwca 1963 r. (poniedziałek),  Lwów

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Jan Holub zastąpił Frantiska Ledeckiego

Abensberg (2) 
 3 czerwca 1963 r. (poniedziałek),  Abensberg

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 23 czerwca 1963 r. (niedziela),  Wrocław

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka 
 28 kwietnia 1963 r. (niedziela),  Vetlanda
 1 maja 1963 r. (środa),  Visby
 5 maja 1963 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 16 do kwalifikacji skandynawskiej

Kwalifikacja skandynawska

Półfinały

Selskov (1) 
 10 maja 1963 r. (piątek),  Selskov

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego

Oslo (2) 
 6 czerwca 1963 r. (czwartek),  Oslo

Awans: 8+1 do Finału Skandynawskiego
Tabela (15-16) → brak danych

Finał Skandynawski 
 9 czerwca 1963 r. (niedziela),  Växjö

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Finał Europejski 
 27 sierpnia 1963 r. (wtorek),  Göteborg

Awans: 8+1 do Finału Światowego
Uwaga! Henryk Żyto zastąpił Josefa Hofmeistera

Eliminacje brytyjskie 
 22 lipca 1963 r. (poniedziałek),  Londyn - Wimbledon
 23 lipca 1963 r. (wtorek),  Southampton
 26 lipca 1963 r. (piątek),  Norwich

Awans: 8+1 do Finału Światowego
Uwaga! Polak Tadeusz Teodorowicz jako zawodnik brytyjski

Finał Światowy 
 14 września 1963 r. (sobota),  Londyn - Stadion Wembley

Uwaga! Polak Tadeusz Teodorowicz jako zawodnik brytyjski

1963
1963 w sporcie żużlowym